Павел Гаврилович Волокидин ( — , ) — советский живописец.

Биография 
Родился 10 декабря 1877 года в селе Архарово Орловской губернии в семье волостного писаря.

В 1898—1905 годах учился в Одесской рисовальной школе. В Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств (1905—1906).

С 1907 года жил в Одессе. Входил в Товарищество южнорусских художников.

В 1922—1934 годах был профессором Одесского художественного института.

В последние годы жизни (1934—1936) был профессором Киевского художественного института.

Творчество 
Ранними работами Павла Волокидина были пейзажи. В них доминировала типичная для одесского художника тематика, связанная с морем и с жизнью портового города. Художник покорён многоликостью природы: зеркальной морской гладью, маленькими баржами, насыщенностью цветов морской воды. Из тех этюдов становится заметна особенность творческого почерка художника — сдержанность тональных и цветовых соотношений. В последующие годы его будет занимать работа над натюрмортами, которые в последующие годы займут значительное место в его творчестве. В них он стремится к выявлению формы, объёма, цвета и материальности изображаемых предметов. Особенно мастер любит писать цветы.

Автор портретов («Курсистка», 1918, «Женский портрет», 1924), пейзажей («Херсонская пристань», 1914), натюрмортов («Астры», 1920, «Цветы в синей вазе», 1934).

Часто путешествуя по Украине, Волокидин изобразил один из её старинных городов — Каменец-Подольский. Этюд, созданный в 1930 году в этом городе, изображает его древнюю архитектуру и полон эпического звучания.

Библиография 
 Ковальская Людмила. Павел Волокидин. — М.: Советский художник, 1981. — 118 с.
 Аркадий Креймер — Волокидин Павел Гаврилович (1877—1936) — художник.
 Павел Волокидин. Комплект репродукций. Киев, Мистецтво, 1980.

Примечания 

Художники СССР
Преподаватели Киевского государственного художественного института
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы
Преподаватели вузов Одессы